Blue Monday (en anglais : « lundi blues ») peut faire référence aux éléments suivants :

 Le Blue Monday, supposé être le jour le plus déprimant de l'année, le troisième lundi du mois de janvier.

Musique

Groupe 

 , groupe de hardcore punk band canadien (2001–2006).

Chanson 

 , chanson popularisée par  en 1956 ;
 , single de  sorti le .

Voir aussi 

 
 

Lundi